Ка́нны:
 Канны, или Канн () — курортный город на Лазурном берегу Франции.
 Канны-1 — кантон на юго-востоке Франции (включает в себя часть города Ле-Канне и часть города Канны).
 Канны-2 — кантон на юго-востоке Франции (включает в себя часть города Канны).
 «Канн» (AS Cannes) — французский футбольный клуб из города Канны.
 Канны — город в Италии, близ которого состоялось крупнейшее сражение Второй Пунической войны

См. также 
 Канн (значения)
 Канна (значения)
 Кан (значения)